Il singolare del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robin Vik che ha battuto in finale Michal Tabara 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Michal Tabara (finale)
 Björn Phau (secondo turno)
 Marco Chiudinelli (semifinali)
 Igor' Kunicyn (secondo turno)

 Michael Ryderstedt (primo turno)
 Arvind Parmar (primo turno)
 Michal Mertiňák (quarti di finale)
 Alex Bogdanović (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2005